Домі́нгес () — прізвище, розповсюджене в іспаномовних країнах. Патронім, утворений від чоловічого імені Домінго. Відомі носії:
 Аделіна Домінґес (1888—2002) — африкано-американська супердовгожителька
 Александер Домінгес (1987) — еквадорський футбольний воротар
 Альваро Домінгес Сото (1989) — іспанський футбольний захисник
 Альфонсо Домінгес (1965) — уругвайський футболіст
 Леньєр Домінгес Перес (1983) — кубинський шахіст
 Рохеліо Домінгес (1931—2004) — аргентинський футболіст

Іспанські прізвища